Henryk Gurgul (1932–2022) – polski profesor, fizyk
 Henryk Gurgul (ur. 1953) – polski profesor, ekonomista